Roschal bezeichnet:

 Roschal, Stadt in der russischen Oblast Moskau

Roschal ist der Familienname folgender Personen:
 Alexander Borissowitsch Roschal (1936–2007), russischer Journalist, Schachspieler und -trainer
 Grigori Lwowitsch Roschal (1899–1983), sowjetischer Regisseur und Drehbuchautor
 Jewgeni Lasarewitsch Roschal (* 1972), russischer Programmierer
 Leonid Michailowitsch Roschal (* 1933), russischer Kinderarzt
 Slata Roschal (* 1992), deutsche Lyrikerin, Schriftstellerin und Literaturwissenschaftlerin